Билли Дав (; ), урождённая Берта Евгения Бони () — американская актриса, популярная в эпоху немого кино.

Биография 
Родилась в Нью-Йорке в семье швейцарских иммигрантов Чарльза и Берты Бони. В подростковом возрасте она начала работать моделью, чтобы помочь прокормить семью, а в 15-летнем возрасте её заметил Флоренз Зигфелд и пригласил в своё знаменитое бродвейское ревю «Безумства Зигфелда».

Добившись определенного успеха на Бродвее, она переехала в Голливуд, где в 1921 году дебютировала в немом кино. К середине 1920-х годов Дав стала одной из самых популярных актрис десятилетия, появившись в таких популярных картинах, как «Подкова на счастье» (1925), «Авиапочта» (1925), «Чёрный пират» (1926), «Малыш Бутс» (1926) и «Красота по-американски» (1927).

С 1923 году актриса вышла замуж за кинорежиссёра Ирвина Уиллота, с которым развелась спустя шесть лет. У неё также был трёхлетний роман с Говардом Хьюзом, который был её большим поклонником. Он снял актрису в двух своих фильмах в начале 1930-х, и дело уже подходило к свадьбе, но Дав в последний момент его бросила.

В 1932 году Билли Дав завершила свою кинокарьеру, а год спустя вышла замуж за нефтедобытчика Роберта Кенастона. У пары родился сын, а также они взяли на воспитание приёмную дочь. Их брак продлился 37 лет вплоть до смерти Кенастона в 1970 году. Спустя три года после его смерти 70-летняя Дав вышла замуж за архитектора Джона Миллера, с которым вскоре развелась.

В 1962 году, после 30-летнего перерыва, актриса вернулась на большой экран, сыграв небольшую роль в мелодраме «Алмазная коронка бура» с Чарлтоном Хестоном в главной роли. Свои более поздние годы Дав провела в городе Ранчо-Мираж в Калифорнии, а когда её здоровье стало ухудшаться, она переехала в Вудленд-Хиллз в Дом актёров кино и телевидения, где умерла в 1997 году от пневмонии. Билли Дав удостоена звезды на Голливудской аллее славы за её вклад в киноиндустрию США.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от пневмонии
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Девушки Зигфелда
Актрисы мюзиклов США‎
Персоналии:Ранчо-Мираж